Oliver Heaviside (1850-1925), physicien britannique.
Son nom a été donné à :
 la fonction de Heaviside, dont il est à l'origine ; 
 le cratère lunaire Heaviside, nommé en son honneur.